Satakunta (historische regio), een historische regio in Finland
 Satakunta (regio), een huidige regio in Finland
 Turun ja Porin lääni , een voormalige provincie van Finland